Le sigle KPL peut désigner :

 Le Parti communiste luxembourgeois (Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg)
 L'Agence nationale de presse du Laos, Khaosane Pathet Lao
 Un langage de programmation, le Kid's Programming Language (aujourd'hui Phrogram)